Дьенбьенфу (фильм):

 Дьенбьенфу (фильм, 1954) — северовьетнамский документальный фильм 1954 года.
 Дьенбьенфу (фильм, 1992) — французско-вьетнамский художественный фильм 1992 года режиссёра Пьера Шёндёрфера.